Condado de Murray es el nombre de tres condados en los Estados Unidos;

 Condado de Murray (Georgia)
 Condado de Murray (Minnesota)
 Condado de Murray (Oklahoma)